Mamedyarov (Məmmədyarov en azéri) est un nom porté en Azerbaïdjan notamment par :
Elmar Mamedyarov, homme politique né en 1960.
Shakhriyar Mamedyarov, joueur d’échecs né en 1985.

Homonymie de patronyme